Ме́дер () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80412.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнер Зигеле по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест:
 АНП занимает 16 мест.
 местный список: 5 мест.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга